Ерик Марлон Бишоп (; 13. децембар 1967, Терел, Тексас), познатији под псеудонимом Џејми Фокс (), амерички је глумац, певач и комичар.

Добитник је награде Оскар за најбољег главног глумаца, БАФТА награде за најбољег главног глумаца и Златног глобуса за најбољег главног глумца у играном филму (мјузикл или комедија) 2004. године за улогу Реја Чарлса у биографском филму Реј.

Филмографија 

|-
| 1992. || || -{Toys}- || Бејкер ||
|-
| 1996. || || -{The Truth About Cats & Dogs}- || Ед ||
|-
| 1996. || || -{The Great White Hype}- || Хасан ел Рукн ||
|-
| 1997. || || -{Booty Call}- || Банз ||
|-
| 1998. || || -{The Players Club}- || Блу ||
|-
| 1999. || || -{Held Up}- || Мајкл ||
|-
| 1999. || || -{Any Given Sunday}- || Вили Бимен ||
|-
| 2000. || || -{Bait}- || Алвин Сандерс ||
|-
| 2001. || || -{Date from Hell}- || ||
|-
| 2001. || Али || Ali || Дру „Бандини” Браун ||
|-
| 2003. || || -{Shade}- || Лари Џенингс ||
|-
| 2004. || || -{Breakin' All the Rules}- || Квинси Вотсон ||
|-
| 2004. || Колатерал || Collateral || Макс ||
|-
| 2004. || Реј || -{Ray}- || Реј Чарлс || Оскар, БАФТА, Златни глобус
|-
| 2004. || || -{Redemption: The Stan Tookie Williams Story}- || Туки ||
|-
| 2005. || || -{Stealth}- || поручник Хенри Персел ||
|-
| 2005. || || -{Jarhead}- || наредник Сајкс ||
|-
| 2006. || Пороци Мајамија || -{Miami Vice}- || Рикардо Табс ||
|-
| 2006. || Девојке из снова ||  Dreamgirls || Кертис Тејлор мл. ||
|-
| 2007. || || -{The Kingdom}- || Роналд Флури ||
|-
| 2009. || || -{The Soloist}- || Натанијел Ејерс ||
|-
| 2009. || Грађанин опасних намера || -{Law Abiding Citizen}- || Ник Рајс ||
|-
| 2010. || Дан заљубљених || -{Valentine's Day}- || Келвин Мур ||
|-
| 2010. || Кад водењак пукне || -{Due Date}- || Дарил ||
|-
| 2010. || || -{I'm Still Here}- || Џејми Фокс ||
|-
| 2011. || || -{Rio}- || Нико || глас
|-
| 2011. || Како се решити шефа || -{Horrible Bosses}- || Дин „Мадерфакер” Џоунс ||
|-
| 2012. || Ђангова освета || -{Django Unchained}- || Ђанго Фриман ||
|-
| 2013. || || -{White House Down}- || председник Џејмс Сојер ||
|-
| 2014. || || -{Rio 2}- || Нико || глас
|-
| 2014. || Чудесни Спајдермен 2 || -{The Amazing Spider-Man 2}- || Макс Дилон / Електро ||
|-
| 2014. || Ко преживи, причаће || -{A Million Ways to Die in the West}- || Ђанго Фриман || камео
|-
| 2014. || Како се решити шефа 2 || -{Horrible Bosses 2}- || Дин „Мадерфакер” Џоунс ||
|-
| 2014. || || -{Annie}- || Вилијам Стакс ||
|-
| 2017. || || -{Sleepless}- || Винсент Даунс ||
|-
| 2017. || Возач || -{Baby Driver}- || Леон Џеферсон ||
|-
| 2018. || Робин Худ: Почетак || -{Robin Hood}- || Јаија ибн Умар ||
|-
| 2020. || Пројектна снага || -{Project Power}- || Арт || 
|-
| 2020. || Душа || -{Soul}- || Џо Гарднер || глас
|-
| 2021. || Спајдермен: Пут без повратка || -{Spider-Man: No Way Home}- || Макс Дилон / Електро ||
|-
|}

Дискографија 
 1994: Peep This
 2005: Unpredictable
 2008: Intuition
 2010: Best Night of My Life

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1967.
Афроамерички глумци
Амерички певачи
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у главној улози
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сателит
Добитници Награде Бостонског друштва филмских критичара
Добитници награде Греми
Бишоп